Artaxes ou Artaxar Varaz (; ); , Artaxar Gouraz) foi um nobre parta do , membro da Casa de Varaz ativo durante o reinado do xá  . É conhecido só a partir da inscrição Feitos do Divino Sapor, onde aparece como o trigésimo sétimo dos 67 dignitários da corte.

Partas do século III
Feitos do Divino Sapor